U/19 Ligaen 2014-15 er den 12. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU, og den blev indledt den 8. august 2014 og afsluttet den 13. juni 2015.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
2014-15